Свифт ( — быстрый, проворный) — английская фамилия.

Известные носители 
 Свифт, Бен (род. 1987) — британский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 Свифт, Греггмар (род. 1941) — барбадосский легкоатлет.
 Свифт, Грэм (род. 1949) — английский писатель.
 Свифт, Густавус Франклин (1839—1903) — американский предприниматель, основатель «империи» мясной промышленности на Среднем Западе США.
 Свифт, Деандре (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Свифт, Джейн (род. 1965) — американский политик, и. о. губернатора Массачусетса с 2001 по 2003 годы — Член Республиканской партии.
 Свифт, Джон (род. 1995) — английский футболист.
 Свифт, Джонатан (1667—1745) — английский писатель-сатирик, мыслитель, священник.
 Свифт, Кей (1897—1993) — американский композитор.
 Свифт, Льюис (1820—1913) — американский астроном, один из открывателей кометы Свифта-Таттла.
 Свифт, Роберт (род. 1985) — американский профессиональный баскетболист.
 Свифт, Скитер (1946—2017) — американский профессиональный баскетболист.
 Свифт, Стромайл (род. 1979) — американский профессиональный баскетболист.
 Свифт, Тейлор (род. 1989) — американская певица и автор-исполнитель поп и кантри песен.
 Свифт, Теофилус (1746—1815) — ирландский писатель.
 Свифт, Фрэнк (1913—1958) — английский футболист, вратарь.
 Свифт, Фрэнси (род. 1968) — американская актриса.
 Свифт, Хильдегарда (1890—1977) — американская писательница, автор книг для детей и подростков.

Псевдонимы 
 Стефани Свифт (настоящее имя Ме́лоди Мори́н Кларк; род. 1972) — американская порноактриса, кинорежиссёр, сценарист.

Вымышленные персонажи 
 Том Свифт — известный (в США) герой приключенческих романов для подростков.

Прочее 
 Свифт — люксембургский футбольный клуб из города Эсперанж.
 Свифт — небольшой ударный кратер в северо-западной части Моря Кризисов на видимой стороне Луны.

Космические объекты 
 54P/де Вико — Свифта — NEAT — комета, впервые открытая в 1844-м году.
 11P/Темпеля — Свифта — LINEAR — короткопериодическая комета.
 109P/Свифта — Туттля — короткопериодическая комета.

См. также 
 Swift
 Дом, который построил Свифт (значения)